Ново-Александровская волость

 Ново-Александровская волость (Новоалександровская волость) — в Томской губернии, Томский уезд
 Ново-Александровская волость (Новоалександровская волость) — в Томской губернии, Нарымский уезд